Walenn ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Walenn (1871–1942), britischer Geiger und Komponist
 Herbert Walenn (1870–1953), britischer Cellist und Musikpädagoge